Old Forge (englisch für alte Schmiede) ist der Name folgender geografischer Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Old Forge (Pennsylvania), Ort im Lackawanna County, Pennsylvania
 Old Forge (Franklin County), Gemeinde im Franklin County, Pennsylvania
 Old Forge (New York), Gemeinde im Bundesstaat New York

im Vereinigten Königreich:
 Old Forge (Herefordshire), Gemeinde in Herefordshire, England
 Old Forge (County Antrim), Gemeinde im County Antrim, Nordirland